Tri studničky případně Tři studničky mohou znamenat:
 Tri studničky (Vysoké Tatry) — rozcestí a skupina budov ve Vysokých Tatrách
 Tri studničky (Nízké Tatry) — hotel a koliba v Nízkých Tatrách